Le Topos, terme issu du grec ancien  signifiant « lieu », peut désigner :

 un topos est, en géologie, un lieu pouvant être soumis à la pédologie ;
 un  topos (« topoï » au pluriel) est, en rhétorique et en littérature, un argument ou un thème récurrent (voir aussi : lieu commun) ;
 un topos est un type de catégorie, un objet mathématique ;
 un topos, souvent au pluriel (« topoï »), est un mot clef, un sujet caractéristique d'un groupe sociologique ou d'une spécialité ;
 Topos (film) est un film expérimental grec d'Antoinetta Angelidi de 1985.

Voir aussi